Habsburg Mária magyar királyné (egyértelműsítő lap)
Habsburg Mária klevei hercegné (1531–1581), III. Vilmosnak, Jülich, Kleve és Berg hercegének a felesége, valamint I. Ferdinánd német-római császár, magyar és cseh király és Jagelló Anna lánya
Habsburg Mária Konstancia (1957) – Habsburg Károly Lajos lánya, IV. Károly magyar király unokája